Mossop ist der Familienname folgender Personen:

 Henry Mossop (1729–1774), irischer Schauspieler
 Rex Mossop (1928–2011), australischer Rugbyspieler

Siehe auch:
 Mosop
 MOSOP